GRN steht für:
 Gesundheitszentren Rhein-Neckar
 Active Air (ICAO-Code), ehemalige türkische Charterfluggesellschaft
 Greenair (ICAO-Code), ehemalige türkische Charterfluggesellschaft
 Grenada (olympisches Länderkürzel)

grn steht für:
 Guaraní (Sprache) (ISO-639-3-Code), südamerikanische indigene Sprache
 грн., Hrywnja

Abkürzung